Neil Robertson (1938 –) amerikai matematikus
Neil Robertson (1982 –) ausztrál snookerjátékos